Cioccolata – alimento a base di cacao
 Cioccolata calda – bevanda a base di cacao
 Cioccolata – album di Fred Bongusto del 1987
 Cioccolata – personaggio della serie a fumetti Le bizzarre avventure di JoJo

Altri progetti